Strong City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Strong City (Kansas)
Strong City (Oklahoma)